Grand Prix Francji 2003 – odbyło się na torze Circuit de Nevers Magny-Cours 6 lipca 2003 roku.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Bibliografia 
 Mobil 1 Grand Prix de France 2003

Linki zewnętrzne 
 Strona Grand Prix Francji 2003 na oficjalnej stronie Formuły 1 

Francja
2003
2003 we Francji